Příjmení Baudyš nese více různých osob:

 Antonín Baudyš (1946–2010) – český politik a astrolog
 Antonín Baudyš mladší (* 1972) – český politik a astrolog
 Libuše Baudyšová (1877–1954) – česká spisovatelka, dramatička a překladatelka
 Prokop Josef Baudyš (1845–1905) – římskokatolický duchovní, benediktin a průkopník českého liturgického hnutí
 Stanislav Baudyš (1906–1972) – politik KSČ a poslanec Národního shromáždění ČSR
 Zuzana Baudyšová (* 1948) – senátorka, ředitelka Nadace Naše dítě, bývalá manželka Antonína Baudyše

Související články 
 Baudiš

Externí odkazy